Stauffenbergallee ist der Name mehrerer Straßen:

 Stauffenbergallee (Dresden)
 Stauffenbergallee (Erfurt), Teil des Erfurter Stadtring
 Stauffenbergallee (Montabaur)